Don Scardino (1949-), réalisateur américain ;
 Hal Scardino (1984-), acteur américain ;
 Marjorie Scardino (1947-), femme d'affaires britannique d'origine américaine, mère de Hal Scardino.